Са́вичева — фамилия, женская форма от Савичев.

 Известные носительницы 
 Савичева, Нина Григорьевна (1948—2007) — композитор, музыкант, музыкальный редактор мультипликационных фильмов.
 Савичева, Татьяна Николаевна (1930—1944) — советская школьница, умершая от последствий блокады Ленинграда, автор дневника Тани Савичевой. 
 Савичева, Юлия Станиславовна (род. 1987) — российская певица и актриса.